Надён — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Надён, Зинаида Гавриловна (род. 1947) — государственный и политический деятель Луганской народной республики, депутат парламента ЛНР.
 Надён, Иван Петрович (1924—1944) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.